Е́рма, или Ерм () — апостол от семидесяти. Упоминается в послании апостола Павла к Римлянам: «приветствуйте Асинкрита,… Ерма… и других с ними братьев» ().

Можно предполагать, на основании упоминания его имени в послании к Римлянам, что он принадлежал к христианской общине и, может быть, был один из выдающихся членов её, ввиду того, что апостол Павел называет его по имени и включает в число «братии».

Церковное предание считает Ерма епископом города Филиппы (по другим данным Филиппополя). В греческих Минеях сказано, что Ерм был епископом Филипп во Фракии. В житиях святых Дмитрия Ростовского сказано:

Церковная служба дополнительно не сообщает никаких исторических сведений о Ерме.

Память апостола Ерма совершается в Православной церкви , , а также  в день Собора Апостолов от семидесяти; в Католической церкви — 9 мая.

С древности Ерме приписывают раннехристианскую книгу Пастырь Ермы.

Литература

Ссылки 

 

 

Апостолы от семидесяти
Святые Единой Церкви